Burgkeller steht für:

 den Burgkeller, das älteste nachweisbare städtische Wirtshaus in Leipzig.
 das im Zweiten Weltkrieg zerstörte alte Gasthaus Burgkeller in Jena, nach dem sich die Burschenschaft Arminia auf dem Burgkeller benannte.